Нильс Ли (, годы жизни неизвестны) — датский шахматист. Серебряный призёр чемпионата Дании (1928). В составе сборной Дании участник шахматной олимпиады (1931).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Дании
Шахматисты XX века